Big Pine Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Big Pine Mountain (Kalifornien)
 Big Pine Mountain (North Carolina)
 Big Pine Mountain (Carter County, Tennessee)
 Big Pine Mountain (Sevier County, Tennessee)

Siehe auch:
 Big Piney Mountain